Froideville (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura
Froideville (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud